Sambungmacan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sambungmacan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sambungmacan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar